Епархия Мбулу () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Мбулу, Танзания. Епархия Мбулу входит в митрополию Аруши.

История 
14 апреля 1943 года Римский папа Пий XII издал буллу Ad evangelizationis, которой учредил апостольскую префектуру Мбулу, выделив её из апостольских викариатов Таборы (сегодня — Архиепархия Таборы) и Килиманджаро (сегодня — Епархия Моши), а также апостольской префектуры Додомы (сегодня — Епархия Додомы).

10 января 1952 года Римский папа Пий XII издал буллу Non mediocri, которой преобразовал апостольскую префектуру Мбулу в апостольский викариат.

25 марта 1953 года Римский папа Пий XII издал буллу Quemadmodum ad Nos, которой преобразовал апостольский викариат Мбулу в епархию. Первоначально епархия Мбулу являлась суффраганной по отношению к архиепархии Дар-эс-Салама.

25 марта 1972 года епархия Мбулу передала часть своей территории для возведения епархии Сингиды.

16 марта 1999 года епархия Мбулу вошла в состав церковной провинции Аруши.

Ординарии епархии 
 епископ Patrick Winters, SAC (1944—1971);
 епископ Nicodemus Atle Basili Hhando (1971—1997);
 епископ Иуда Фаддей Руваичи, OFMCap (1999—2005);
 епископ Beatus Kinyaiya, OFMCap (2006 — 6.11.2014), назначен архиепископом Додомы;
 Sede Vacante (6.11.2014 — 22.05.2018);
 епископ Anthony Lagwen (22.05.2018 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad evangelizationis, AAS 35 (1943), стр. 249 
 Булла Non mediocri, AAS 44 (1952), стр. 399 
 Булла Quemadmodum ad Nos, AAS 45 (1953), стр. 705

Ссылки 
 Информация 
 Информация 
 Информация на сайте Конференции католических епископов Танзании  

Католические епархии Танзании